El príncipe Eduardo, duque de Kent (nacido Edward George Nicholas Patrick Paul; Londres, ) es un príncipe del Reino Unido y el actual duque de Kent desde la muerte de su padre, Jorge, en 1942. Es también miembro de la familia real británica y nieto del rey Jorge V y la reina María. El duque ocupa un puesto en la línea de sucesión al trono británico. La madre de Eduardo, la princesa Marina de Grecia y Dinamarca, también era prima hermana del esposo de la reina, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, lo que lo convierte en tío segundo y primo segundo del rey Carlos III. El duque de Kent llevaba a cabo compromisos reales en nombre de su prima, la reina Isabel.

Biografía 
El príncipe Eduardo nació el 9 de octubre de 1935 en Belgrave Square, en Londres. Su padre era el príncipe Jorge, duque de Kent, el cuarto hijo del rey Jorge V y la reina María. Su madre era la princesa Marina, duquesa de Kent (nacida princesa Marina de Grecia y Dinamarca), hija del príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca y la gran duquesa Helena Vladimirovna de Rusia.

Siendo nieto del monarca británico, obtuvo el título de Su Alteza Real príncipe Eduardo de Kent en su nacimiento. Al momento de su nacimiento era el sexto en la línea de sucesión al trono británico y primero en línea para el ducado de Kent.

El príncipe Eduardo comenzó su educación en Ludgrove Preparatory School en Berkshire antes de ir a Eton y después Le Rosey en Suiza. Después de sus estudios entró a la Real Academia Militar de Sandhurst donde ganó el premio Sir James Moncrieff por lenguas extranjeras y fue calificado como intérprete de francés. 

Eduardo de Kent es un activo francmáson, como Miguel de Kent, es el gran maestre masón de la Gran Logia Unida de Inglaterra y mariscal de campo (cinco estrellas) del ejército británico.

Matrimonio 

El 8 de junio de 1961, el príncipe Eduardo se casó con Katharine Lucy Mary Worsley, hija del IV baronet  sir William Arthrington Worsley, y su esposa, Joyce Morgan Brunner en la catedral de York. Tuvieron tres hijos.
 George Windsor, conde de St. Andrews (nació 26 de junio de 1962).
 Helen Windsor (nació 28 de abril de 1964).
 Nicholas Windsor (nació 25 de julio de 1970).

Títulos, armas, tratamientos y honores

Títulos
 9 de octubre de 1935 - 25 de agosto de 1942: Su Alteza Real el príncipe Eduardo de Kent.
 25 de agosto de 1942 - presente: Su Alteza Real el duque de Kent.

Armas

Estandartes

Rangos militares
  29 de julio de 1955: Segundo Teniente, Royal Scots Greys
  29 de julio de 1957: Teniente, Royal Scots Greys
  29 de julio de 1961: Capitán, Royal Scots Greys
  31 de diciembre de 1967: Mayor, Royal Scots Greys
  30 de junio de 1973: Teniente coronel, Royal Scots Dragoon Guards.
  11 de junio de 1983: Mayor general
  11 de junio de 1993: Mariscal de campo

Honores
Condecoraciones

  1960: Caballero Gran Cruz de la Real Orden Victoriana (GCVO)
  Caballero Cran Cruz de la Orden de San Miguel y San Jorge (GCMG)
 1967: Gran Mariscal de la Orden
  1985: Caballero Real de la Orden de la Jarretera (KG)

Medallas

  12/05/1937: Medalla de Coronación del Rey Jorge VI
  2/06/1953: Medalla de Coronación de la Reina Isabel II
  1961: Medalla de la Independencia de Sierra Leona
  1966: Medalla de la Independencia de Guayana
  6/02/1977: Medalla del Jubileo de Plata de la Reina Isabel II
  6/02/2002: Medalla del Jubileo de Oro de la Reina Isabel II
  6/02/2012: Medalla del Jubileo de Diamante de la Reina Isabel II
  Medalla de servicio prolongado y buena conducta del ejército
  Condecoración de las Fuerzas Canadienses con tres broches
  6/02/2022: Medalla del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II

 Condecoraciones extranjeras

  1970: Medalla de las Naciones Unidas por |UNFICYP
 1992: Premio Faisán Dorado por la Asociación Scout de Japón
 6/11/2000: Caballero de la Orden de Carlos XIII
: Orden de los Santos Jorge y Constantino División Civil Primera Clase
: Gran Cordón de la Orden Suprema del Renacimiento
: Gran Cordón de la Orden de la Estrella de Jordan
: Gran Cordón de la Orden de la Estrella de África
: Orden de los Tres Poderes Divinos Primera Clase (Jyotirmaya-Subikhyat-Tri-Shakti-Patta)
 1988: Gran Cruz de la Orden de San Olaf
: Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República de Polonia
 21 de mayo de 2015: Orden al Mérito del Estado Libre de Sajonia

Galardones 
 14 de febrero de 2015: Premio Dresde, en reconocimiento a su esfuerzo por fomentar la reconciliación británico-alemana.

Ancestros

Sucesión

Referencias 

Casa de Windsor
Príncipes de Reino Unido
Masones del Reino Unido
Grandes maestres de la Orden de San Miguel y San Jorge
Miembros de la Orden de la Jarretera
Relaciones Alemania-Reino Unido
Mariscales de campo de Reino Unido
Miembros de la Royal Society
Kent, Eduardo
Grandes comendadores de la Orden de los Santos Jorge y Constantino
Caballeros de la Orden de Carlos XIII